Az 1978-as férfi vízilabda-világbajnokságot az úszó-világbajnokság keretében rendezték meg Nyugat-Berlinben. A vízilabdatorna mérkőzéseit augusztus 20. és augusztus 27. között tartották.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 csoportba osztották, mindegyik csoportban 4 csapat szerepelt. A csoportkörből az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A középdöntőben az A- és B csoport első két helyezettje, valamint a C- és D csoport első két helyezettje újabb csoportot alkotott, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje jutott a négyes döntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az 5–8. helyért játszottak egy újabb csoportban. A négyes döntőben és az 5–8. helyért kialakított csoportban újabb körmérkőzéseket rendeztek.

Az alsó ágon az A- és B csoport utolsó két helyezettje, valamint a C- és D csoport utolsó két helyezettje újabb csoportot alkotott a középdöntőben, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje a 9–12., a harmadik és negyedik helyezettek pedig a 13–16. helyért játszottak egy újabb csoportban.

A négyes döntő, valamint a helyosztó csoportok végeredménye lett a torna végső sorrendje.

Eredmények

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

Felső ág

E csoport 
A táblázat tartalmazza
 az A csoportban lejátszott Szovjetunió – Olaszország 5–5-ös és
 a B csoportban lejátszott Románia – Egyesült Államok 3–2-es eredményét is.

F csoport 
A táblázat tartalmazza
 az C csoportban lejátszott NSZK – Bulgária 9–2-es és
 a D csoportban lejátszott Magyarország – Jugoszlávia 3–2-es eredményét is.

Alsó ág

G csoport 
A táblázat tartalmazza
 az A csoportban lejátszott Ausztrália – Kanada 6–5-ös és
 a B csoportban lejátszott Kuba – Mexikó 3–2-es eredményét is.

H csoport 
A táblázat tartalmazza
 az C csoportban lejátszott Hollandia – Izrael 7–1-es és
 a D csoportban lejátszott Görögország – Spanyolország 6–5-ös eredményét is.

Helyosztók

13–16. helyért 

Végeredmény

9–12. helyért 

Végeredmény

5–8. helyért 

Végeredmény

Négyes döntő 

Végeredmény

Végeredmény

Érmesek

Jegyzetek

Források 
 
 

F1978
Vizilabda